В 69-й Вуэльте Испании в 2014 году приняли участие 22 команды, по 9 гонщиков в каждой: 18 команд UCI ProTeams, а также , ,  и  по уайлд-кард.

Команды 

†: Профессиональные континентальные команды

Гонщики

Представительство по странам

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте

Составы команд на супервеломногодневках
Вуэльта Испании